Beautiful Mess – album dei Thelonious Monster del 1992
Beautiful Mess – singolo dei Diamond Rio del 2002
Beautiful Mess – album degli Swing Out Sister del 2008
Beautiful Mess – album di Jeff Scott Soto del 2009
Beautiful Mess – singolo di Kristian Kostov del 2017